– powieść Cormaca McCarthy’ego
  – amerykański film z 2000 roku, adaptacja powieści